Либерати () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Либерати, Антимо (1617—1692) — итальянский музыкальный теоретик, композитор и певец.
 Либерати, Либеро (1926—1962) — итальянский мотогонщик, чемпион мира 1957 года.
 Либерати, Эрнест (1906—1983) — французский футболист итальянского происхождения.